Чемпионат Польши 1989 — 46-е первенство, которое проходило с 25 февраля по 12 марта в Слупске.

Таблица

Ссылки 
 XLVI Szachowe Mistrzostwa Polski Słupsk 1989
 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1989 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам